

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Ostrzyca – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Izbica
 Ostrzyca – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard

Wzniesienia w Polsce 
 Ostrzyca (501 m n.p.m.) – szczyt Pogórza Kaczawskiego, położony w woj. dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim
 Ostrzyca (223,2 m n.p.m.) – wzniesienie Wzgórz Dalkowskich, położone w woj. dolnośląskim, w powiecie polkowickim, w gminie Polkowice

Inne 
 Ostrzyca – polana w Dolinie Raczkowej w słowackich Tatrach
 Ostrzyca– nieistniejący folwark na Białorusi, w rejonie janowskim obwodu brzeskiego